Совљак може бити:

 Совљак (Богатић), насељено место у општини Богатић у Мачванском округу
 Совљак (Уб), насељено место у општини Уб